Górna Grupa – przystanek kolejowy w Dolnej Grupie, w gminie Dragacz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.

W roku 2017 przystanek obsługiwał 10–19 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w gminie Dragacz
Dolna Grupa